Роме́ро () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, 18-те серед найпопулярніших прізвищ в Іспанії. Це прізвище носили такі відомі особи:

 Джон Ромеро — американський програміст і дизайнер комп'ютерних ігор.
 Джордж Ромеро — американський кінорежисер і сценарист.
 Дієго Ромеро — італійський яхтсмен, олімпійський медаліст.
 Йоель Ромеро — кубинський борець вільного стилю і професійний боєць змішаного стилю, чемпіон світу, олімпійський медаліст.
 Карлос Ромеро — уругвайський футболіст.
 Ліборіо Ромеро (1979) — мексиканський професійний боксер.
 Лука Ромеро (2004) — аргентинський футболіст.
 Маікро Ромеро (1972) — кубинський боксер, олімпійський чемпіон (1996 рік) та бронзовий призер Олімпіади (2000).
 Оскар Давид Ромеро — парагвайський футболіст.
 Оскар Арнульфо Ромеро — четвертий архієпископ Сан-Сальвадорський, застрелений правими бойовиками під час проведення служби, правозахисник.
 Пабло Ромеро (1961) — кубинський боксер, дворазовий чемпіон світу і Панамериканських ігор.
 Ребекка Ромеро — британська веслувальниця та велогонщиця, олімпійська чемпіонка.
 Франсіско Пенья Ромеро (1978) — іспанський футболіст, лівий захисник
 Хайме Ромеро (1990) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хонатан Ромеро (1986) — колумбійський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF.
 Хорхе Едуардо Ромеро — аргентинський футбольний арбітр.
 Хорхе Ліно Ромеро (1932) — парагвайський футболіст, нападник.

Примітки 

Іспанські прізвища